Fylde peut désigner :

 The Fylde, une plaine côtière du Lancashire, en Angleterre ;
 Fylde, un borough anglais ;
 Fylde, une circonscription électorale britannique ;
 AFC Fylde, un club de football ;
 , un club de rugby.